Blutsverwandte steht für:
 Blutsverwandte (1970) (Last of the Mobile Hot Shots), eine US-amerikanische Literaturverfilmung aus dem Jahr 1970
 Blutsverwandte (1978) (Les liens de sang), einen kanadisch-französischen Kriminalfilm aus dem Jahr 1978

Siehe auch:
 Blutsverwandtschaft